Кратер Кармайкл () — небольшой ударный кратер в восточной части Залива Любви на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь американского психолога Леонарда Кармайкла (1898—1973) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1973 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Маральди на западе; кратер Франк на северо-западе; кратер Хилл на севере-северо-востоке; кратер Макробий на востоке-северо-востоке; кратер Фредгольм на востоке-юго-востоке; кратер Франц на юге и кратер Теофраст на юго-западе. На западе от кратера Кармайкл находится Залив Любви; на севере Таврские горы; на северо-востоке Озеро Справедливости; на юго-востоке Болото Сна; на юго-западе Море Спокойствия. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 19,7 км, глубина 3,8 км.

Кратер имеет циркулярную чашеобразную форму с небольшим участком сравнительно ровного дна. Внутренний склон гладкий, у подножия юго-восточной части склона находится осыпь пород. К юго-западной части внешнего склона вала примыкает небольшой приметный кратер. Высота вала над окружающей местностью достигает 780 м , объем кратера составляет около 240 км3. По морфологическим признакам кратер относится к типу SOS (по названию типичного представителя этого класса — кратера Созиген). Кратер Кармайкл включен в список кратеров с яркой системой лучей Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

До получения собственного названия в 1973 г. кратер Кармайкл именовался сателлитным кратером Макробий A.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны 
 Снимки кратера с борта Аполлона-15, Аполлона-17. 
 Кратер Кармайкл на карте LAC-24 
 Селенологическая карта окрестностей кратера 
 Топографическая карта окрестностей кратера 
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны